Brian Jensen désigne les personnalités suivantes : 
 Brian Jensen (1968-), footballeur international danois ;
 Brian Jensen (1975-), gardien de but danois de football.